Le Dufour 375 Grand Large est un voilier de plaisance construit par la société Dufour.

Caractéristiques techniques détaillées

Dufour 375 Grand Large

Programme = MONO
Constructeur = Dufour Yachts
architecte = U.Felci
Année de lancement = 2010
Longueur de coque (en mètres)= 10.9 m
Longueur à la flottaison (en mètres)= 9.89 m
Largeur (en mètres)= 3.85 m
Tirant d'eau Standard (en mètres)= 1,9 m
Tirants d'eau optionnels (en mètres)= 1,6 m
Poids lège (en tonnes) avec TE std. = 7.06
Poids du lest (en tonnes) avec TE std. = 1,85 
Surfaces de voilure au près (en m2)= 67 m²
Nbre. de couchettes (mini/maxi) = 4 à 8
Matériaux = PL/SN
Cat de conception = A
Motorisation std (IB ou HB/puissance)= 30

Voilier